Александр Ефимович Жиздан (; ) — молдавский политик, работник полиции, руководил MВД Республики Молдова с 2016 по 2019, в составе кабинета министров под руководством Павла Филипа. Ранее работал на разных должностях в структурах Министерства Внутренних Дел, и с 2015 по 2016 являлся Замглавы Службы информации и безопасности Республики Молдова. После апрельских протестов 2009 года, был награжден действующим министром Георгием Папуком за отличное исполнение служебных приказов. С 9 марта, 2019 года, А. Жиздан депутат парламента Республики Молдова от ДПМ.

Образование 
Александр Жиздан окончил Академию полиции «Штефан Чел Маре» в 1997 году. С 2007-2008 гг, получил постуниверситетское образование в Академии Публичного Управлении при Президенте Республики Молдова.

Профессиональная деятельность

Служба в структурах МВД, 1997 – 2014 
 1997 – 1999, Инспектор, Управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией ГИП, Кишинёв, Республика Молдова
 1999 - 2002: Старший инспектор, Управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией ГИП, Кишинёв, Республика Молдова
 Ноябрь 2002 - декабрь 2002: Начальник управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией, Кишинёв, Республика Молдова
 2002 - 2003: Начальник Службы, Главное управление полиции, Министерство внутренних дел ГИП, Кишинёв, Республика Молдова
 2003 - 2005: Начальник отдела, Главное управление уголовной полиции, Министерство внутренних дел, Кишинёв, Республика, Молдова
 Август 2005 - декабрь 2005: Старший инспектор по особым делам Главное управление судебной полиции, Министерство внутренних дел Республики Молдова
 2005 - 2006: Начальник отдела, Главное управление криминальной полиции Министерство внутренних дел, Кишинёв, Республика Молдова
 2006 - 2007: Заместитель начальника Управления криминальной полиции, Департамент оперативной службы, Министерство внутренних дел, Кишинёв, Республика Молдова
 2007 - 2008: Заместитель начальника Департамента оперативной службы, Министерство внутренних дел, Кишинёв, Республика Молдова
 2008 - 2010: Начальник Департамента оперативной службы Министерство внутренних дел, Кишинёв, Республика Молдова
 2010 - 2014: Начальник оперативной службы Главное управление Департамента полиции, Министерство внутренних дел, Кишинёв, Республика Молдова.

Служба информации и безопасности Республики Молдова 
С 2015 по 2016, Aлександр Жиздан, занимал должность заместителя директора, Служба информации и безопасности Республики Молдова.

Министерство Внутренних Дел 
С января 2016 года, Александр Жиздан вернулся в МВД, в должности Министра. В августе 2016 года, по предложению Премьера Павла Филипа, ему было присвоено звание генерала. Декрет по присвоению звания был подписан президентом Николаем Тимофтe. 

23 – 25 ноября 2016 года, делегация МВД Молдовы под руководством Министра Александра Жиздана совершила рабочий визит в Министерство внутренних дел Литвы.  Цель визита состояла в укреплении партнерства и улучшении обмена информацией и хороших практик. В июле 2016 года, в Кишинёве, Александр Жиздан и его латвийский коллега, Томас Зилинскас, подписали договор о сотрудничестве и взаимной помощи в области предупреждения и реагирования на чрезвычайные ситуации, а также, служба гражданской защиты и чрезвычайных ситуаций получила в подарок 10 специализированных машин для чрезвычайных ситуаций.

В 12 апреля, 2017 года, Министр Александр Жиздан провел встречу с делегацией Государства Катар и встретился с Послом Катара в Республики Молдова, Мухамед Бин Али Мухамед Ал-Малики. Встреча была направлена на укрепление сил в области борьбы с трансграничными преступлениями, анализу информации и борьбе с терроризмом, а также, перенимание опыта катарской стороны и передача новшества связанного с созданием Учебного Центра для агентств силовых структур Министерства Обороны, укрепление институционального потенциала для повышения уровня безопасности аэропорта и идентификация совместных проектов сотрудничества, которые смогли бы поспособствовать получению общих результатов.

5 января, 2019 года, Александр Жиздан официально объявил о выдвижении своей кандидатуры для участия в следующих парламентских выборах 24 февраля 2019 года. В течение предвыборной кампании он был освобожден от выполнения обязанностей и полномочий министра МВД.

25 марта 2019 года, Министр Александр Жиздан, подписал договор о сотрудничестве с Александром Бордя, учредителем кампании Евенда, по проведению бесплатных учебных курсов по развитию институционального потенциала связи представителей МВД, а также, улучшения методов управления субординированных структур.

Политическая деятельность 
Александр Жиздан был избран депутатом в парламент от ДПМ в избирательном округе 34, города Новые Анены, на парламентских выборах, прошедших 24 февраля 2019 года. На последнем конгрессе ДПМ проведенном 7 сентября 2019 года, он был избран генеральным секретарем партии.

Личная жизнь 
Александр Жиздан женат на Нелли Жиздан (Кроитору) и у него 3 сыновей: Бодган, Михай и Рэзван.

Примечания 

Родившиеся в 1975 году
Википедия:Биографии современников
Министры внутренних дел Молдавии
Политики Молдавии